Amica (lateinisch für Freundin) bezeichnet:
 Amica (Oper), eine tragische Oper von Pietro Mascagni, die 1905 uraufgeführt wurde
 AMICA (Verein), eine Hilfsorganisation für Frauen und Mädchen in Krisengebieten
 Amica (Zeitschrift), eine ehemalige internationale Frauenzeitschrift

Amica ist Namensbestandteil von:
 Amica Chips-Knauf, ein italienisches Radsportteam

Siehe auch:
 Amicus
 Amiga (Begriffsklärung)
 Amigo